Aracruz kan syfta på följande:

 Aracruz (företag), tidigare pappersbruk i Brasilien

Brasilien 

 Aracruz (ort), Espírito Santo, 
 Aracruz (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar